Оаха́ка:

 Оахака (штат) — один из штатов Мексики.
 Оахака (город) — город в Мексике, столица штата Оахака.
 Оахака (сыр) — сорт мексиканского сыра.